Алексей Борисович Вакуленко (; 28 марта 1981, Краматорск — 3 марта 2007, Краматорск) — украинский борец греко-римского стиля, трёхкратный чемпион Украины (2002, 2004, 2005), призёр чемпионата Европы (2003), участник Олимпийских игр (2004). Мастер спорта Украины международного класса (2001).

Биография 
Родился 28 марта 1981 года в Краматорске. Начал заниматься греко-римской борьбой в возрасте 8 лет в ДЮСШ спортивного клуба «Блюминг» у Олега Евтушенко. В 2000 году стал призёром чемпионатов Европы и мира среди молодёжи. 

С 2001 года тренировался в мариупольском клубе «Азовмаш» под руководством Геннадия Узуна и входил в состав национальной сборной Украины. В 2003 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Белграде. В 2004 году участвовал в Олимпийских играх в Афинах. В начале олимпийского турнира выиграл три поединка у соперников из Чехии, США и Грузии, но в полуфинале проиграл венгерскому борцу Иштвану Майорошу, а в схватке за третье место представлявшему Грецию Артёму Кюрегяну и не вошёл в число призёров. 

В 2005 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта.

В 2007 году погиб в автомобильной катастрофе. Машина марки Daewoo Lanos, которой управлял его друг, на одной из улиц Крамоторска врезалась в опору линий электропередач, и сидевший на переднем пассажирском сидении Вакуленко получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте.

Ссылки 
 
 Смерть после свадьбы
 Мемориальный турнир памяти Алексея Вакуленко

Борцы Украины
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Мастера спорта Украины международного класса
Выпускники Донецкого института здоровья, физического воспитания и спорта
Погибшие в автомобильных катастрофах